Râul Negru se poate referi la:

 Râul Negru, Gârbava
 Râul Negru, Olt
 Râul Negru (Michigan)

Dezambiguizare râuri